Canadian kan syfta på:

  Canadian – ett äldre namn på kattrasen sphynx

Geografi

Australien 

 Canadian (del av en befolkad plats), Victoria, Ballarat North,

USA 

 Canadian, Oklahoma – ort i Oklahoma, Pittsburg County, 
 Canadian, Texas, Texas, Hemphill County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar